Ротач — фамилия:

 Ротач, Александр Лукич (1893—1990) — советский художник, архитектор, писатель.
 Ротач, Виталий Яковлевич (1927—2010) — учёный в области теории автоматизации теплоэнергетических процессов.